En Pologne, Wesołówka peut faire référence à :

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Wesołówka, un village.

dans la voïvodie de Lublin :
 Wesołówka, un village du powiat de Łęczna,
 Wesołówka, un village du powiat de Łuków.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Wesołówka, un village.